Județul Soroca se poate referi la una din următoarele entități teritoriale de prim ordin:
 Județul Soroca (interbelic), județ constituent al României Mare, existent între 1918 și 1940, respectiv între 1941 și 1944 și
 Județul Soroca, Republica Moldova, județ efemer, existent între 1997 și 2003.

Vezi și 
 Județ
 Soroca